Такмичење у троскоку за жене, је било, једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону, Уједињено Краљевство. Такмичење се одржало 3. и 5. августа на Олимпијском стадиону.

Учесници 
Учествовало је 35 троскокашица из 24 земље. Од тога 29 из 18 земаља прескочило је А квалификациону норму од 14,30 метар, а Б норму која је износила 14,10 метара 6 троскокашица из исто толико земаља. За такмичење се пласирала и Гркиња Параскеви Папахристу, али по одлуци Олимпијског комитета Грчке искључена је из грчког олимпијског тима због својих расистичких коментара на Твитеру.

 Квалификоване са А нормом 14,30

 Квалификовани са Б нормом 14,10

Систем такмичења 
Такмичње у овој дисциплини ће се одржати у два нивоа. Први ниво су квалификације у којима ће учествовати све такмичарке подељене у две квалификационе групе. Свака такмичарка ће са три троскока покушати да постигне квалификациону норму. Такмичарке који прескоче задату норму аутоматски се квалификују за финале. Ако је мање од 12 такмичарки прескочило норму онда ће се та разлика попунити са онима које су постигле резултате најближе квалификационој норми. Квалификације и финале се одржавају у два дана.

Рекорди пре почетка такмичења 
(4. јул 2012)

Најбољи резултати у 2012. години 
Десет најбољих такмичарки у троскоку 2012. године пре такмичења (2. августа 2012), имале су следећи пласман.

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за улазак у финале је износила 14,40 метара. Норму су пребациле четири такмичарке (КВ), а осталих осам су се пласирале према постигнутом резултату.(кв)

Финале

Извори

Види још 
 Троскок
 Освајачи олимпијских медаља у атлетици — троскок за жене

Спољашње везе 

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2012.
Троскок на Летњим олимпијским играма